Maxime Weygand (1867-1965), officier général français de la Première et Deuxième Guerre mondiale, membre de l'Académie française ;
 La ligne Weygand, un front défensif établi sur la Somme, lors de la bataille de France en .
 Zina Weygand (née en 1945), historienne française, spécialiste de l’histoire de la cécité et des aveugles dans la société française.

Homonymie